Вознесенский — поселок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 1 км от Шумского.Находится под горой Вознесенка

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 650 человек

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Усть-Рубахинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района